Świtaź – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim,
 Świtaź – jezioro na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim.